Brazília
Monte Santo, önkormányzat Bahia államban

 Olaszország
Monte Santo, hegy Szardínia sziget Siligo régiójában